Un ministero (o ministerio) è un termine che può indicare:

 Ministero (o Governo) – L'insieme dei ministri di un dato governo. Di solito nell'espressione "il ministero/governo X" (a volte seguito da un numero ordinale) dove X è il nome di un Presidente del Consiglio dei ministri
 Ministero  (o Dicastero) – un organo amministrativo dello Stato, retto da un ministro. Questa è l'accezione del termine nell'ordinamento italiano.
 Ministero (Italia) – dicastero della Repubblica Italiana
 Ministeri della Repubblica Italiana soppressi o accorpati
 Ministero (Romania) – dicastero della Repubblica Romena
 Ministero – un compito svolto da un fedele o un ecclesiastico